Burcy puede referirse a: 

 Burcy,  comuna de Calvados (Francia).
 Burcy, comuna de Sena y Marne (Francia).